Nagelbrett steht für:

 ein Brett mit herausstehenden Nägeln als Liegestatt für einen Fakir
 ein Lernmittel für Geometrie, siehe Geobrett
 ein Kriegswahrzeichen zur Spendensammlung im Ersten Weltkrieg, siehe Kriegsnagelungen

Handwerk und Technik:
 ein Werkzeug im Maurerhandwerk, siehe Putz (Bauteil)#Kratzputz
 ein Mittel zur Beschädigung von Fahrzeugreifen, siehe Nagelsperre#Nagelbretter
 ein Hilfsmittel zum Kombinieren eines Kabelbaums
 ein Nagelbrett für mechanische Zufallsexperimente, siehe Galtonbrett
 ein Brett mit feinen schattenwerfenden Nägeln bei der Nagelbrett-Animation

Siehe auch:
 Nagelbalken (Wettkampfspiel)
  Nagelmatte
  Nagelplatte